Würschnitz ist der Name:
 eines Quellflusses der Chemnitz, siehe Würschnitz (Fluss)
 eines Nebenflusses der Weißen Elster, siehe Würschnitzbach (wird auch Würschnitz genannt)
 eines Ortsteiles der Gemeinde Thiendorf im Landkreis Meißen, Sachsen

siehe auch
 Neuwürschnitz, ein Ortsteil der Stadt Oelsnitz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Niederwürschnitz, eine Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Oberwürschnitz
 Unterwürschnitz, ein Ortsteil der Gemeinde Mühlental im Vogtlandkreis, Sachsen